Чемпионат Австрии по футболу 1924/25 () — 15-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в первый раз в своей истории стал клуб Хакоах. В следующем сезоне будет участвовать 13 команд, поэтому ни одна команда не выбыла.

Участники 
Одиннадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1924/25 на rsssf.com

1924/1925
Футбол в Европе в 1924 году
Футбол в Европе в 1925 году